Als Knospenwickler werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Wickler gehören:

 Grauer Knospenwickler
 Weiden-Knospenwickler